tvOS är ett operativsystem utvecklat av Apple för den fjärde generationen av Apple TV.

Externa länkar 

Apple TV

Källor

Operativsystem utvecklade av Apple
Produkter lanserade 2015